MFB est un sigle qui peut désigner :
 le Monthly Film Bulletin, un périodique de cinéma britannique ;
 le Mouvement fédéraliste de Bretagne, un parti politique breton ;
 la Magyar Fejlesztési Bank, une banque hongroise ;
 le Mannheimer Fußball Bund, une équipe de football allemande.